Новосове́тский — название населенных пунктов в России:

 Новосоветский — посёлок в Егорьевском районе Алтайского края.
 Новосоветский — посёлок в Жирятинском районе Брянской области.
 Новосоветский — посёлок в Почепском районе Брянской области, упразднён в 1978 г.